Европско првенство у кошарци 2009 (Еуробаскет 2009) је 36. по реду европско кошаркашко првенство за мушкарце. Оно је одржано 2009. године у Пољској. Златну медаљу је освојила Шпанија, сребрну Србије, док је бронзану медаљу освојила Грчка. Утакмице су игране у седам градова : Бидгошчу, Варшави, Вроцлаву, Гдањску, Познању, Катовицама и Лођу.

Пољској је ово био други пут да је била домаћин Европског првенства. Први пут Пољска је била домаћин у Вроцлаву 1963. године. Шпански репрезентативац Пау Гасол је проглашен за најбољег играча првенства.

Програм 
Церемонија отварања првенства је одржана у вроцлавској Хали Стулећа (, у преводу „Хала столећа“). У Вроцлаву је такође играна и групна фаза такмичења у коме је учествовала репрезентација Пољске. Остале утакмице елиминационе фазе су одигране у познањској хали Арена (), варшавској хали Товар () и гдањској хали Оливија (). Полуфинале је играно у новој хали у Лођу и бидгошкој хали Лучњичка (). Финална утакмица је играна у Катовицама у хали Сподек ().

Квалификације 

Са прошлог Европског првенства директан пласман на Европско првенство 2009. су обезбедиле домаћин Пољска, европски првак Русија, Шпанија, Литванија, Грчка, Немачка, Хрватска и Словенија.

Учесници 

Жреб за Европско првенство 2009. је одржан у Варшави 8. новембра 2008.

Градови домаћини и дворане

Прва фаза

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Друга фаза

Група Е

Група Ф

Елиминациона рунда

Од 5. до 8. места

Коначан пласман

Референце

Спољашње везе 

 Првенство Европе 2009. на сајту eurobasket2009.org
 Првенство Европе 2009. на сајту eurobasket.com

 
Европска првенства у кошарци
Сезона 2008/09. у европској кошарци
Кошарка у Пољској
Спорт у Варшави
Гдањск
Познањ